Louis Boyer kan syfta på bland andra:

* Louis Boyer (1810-1866), fransk dramatiker, pseudonym för Pierre Émile Partout
 Louis Boyer (1880–1934), fransk komponist
 Louis Boyer (1901–1999), fransk astronom
 Louis Boyer (1921-2017), fransk politiker

Se även 

 Louis Bouyer  (1913–2004), fransk teolog